Unidade de vizinhança
 Bairro
 Vizinhança (física)
 Vizinhança (matemática)
 Vizinhança (teoria dos grafos)

Desambiguação